Дубки́ — село Полибинского сельского поселения Данковского района Липецкой области. Стоит на левом берегу реки Дон.

Дубки — одно из самых северных селений Липецкой области — до границы с Рязанской областью около 2,5 км. Кроме того, Дубки — самое северное селение в Липецкой области, расположенное на левом берегу Дона.

До прихода монголо-татарского войска на территории нынешней Липецкой области находилось несколько городов. Один из них — Дубок — был на месте села Дубки. Упоминается в «Списке русских городов дальних и ближних» конца XIV века. Под сегодняшним названием упоминается в описании Данковского уезда 1771 года.

Название — по дубовым лескам.

Население

Примечания

Источники 
 

Населённые пункты Данковского района
Города из Списка русских городов дальних и ближних